Krameramtshaus steht für

 Krameramtshaus (Hannover), das ehemals an der Leinstraße 20 an Stelle der (alten) Markthalle in Hannover belegene Amtshaus der Kramer in Hannover
  das in Münster (Westfalen) heute als Haus der Niederlande benannte Gebäude von 1589
 die seit 1685 gebräuchliche Bezeichnung des heutigen Gewerbehauses in Bremen, um 1620

Siehe auch:
 Krameramtsstuben in Hamburg